Cunaeus ist der Familienname folgender Personen:

 Conradijn Cunaeus (1828–1895), niederländischer Tiermaler und Lithograf
 Petrus Cunaeus (1586–1638), niederländischer Philologe und Rechtswissenschaftler